Бороздины:

 Бороздины́ — русский дворянский род.
 Бороздины — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Бороздины — деревня в Котельничском районе Кировской области.